

Miejscowości w Polsce 
 Łużki – przysiółek w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Łużki – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice

Miejscowości na Białorusi 
 Łużki − w obwodzie witebskim, w rejonie witebskim
 Łużki − w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim
 Łużki − w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim
 Łużki − w obwodzie witebskim, w rejonie czaśnickim
 Łużki − w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim
 Łużki − w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Łużki − w obwodzie mińskim, w rejonie smolewickim
 Łużki − w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim
 Łużki − w obwodzie mohylewskim, w rejonie mścisławskim

Miejscowości w Rosji 
 Łużki w obwodzie briańskim
 Łużki w obwodzie irkuckim
 Łużki w obwodzie kaliningradzkim
 Łużki w obwodzie kostromskim
 Łużki w kraju krasnojarskim
 Łużki w obwodzie kurskim
 Łużki w obwodzie leningradzkim
 Łużki w obwodzie moskiewskim
 Łużki w obwodzie orenburskim
 Łużki w obwodzie riazańskim
 Łużki w obwodzie samarskim
 Łużki w obwodzie smoleńskim
 Łużki − żartobliwa nazwa Moskwy od nazwiska mera Jurija Łużkowa w latach 1992–2010

Miejscowości na Ukrainie 
 Łużki w Republice Autonomicznej Krymu
 Łużki w obwodzie donieckim
 Łużki w obwodzie iwanofrankiwskim
 Łużki w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego
 Łużki w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego
 Łużki w obwodzie sumskim

Inne 
 Łużki – dawna gmina
 Łużki – przystanek kolejowy w miejscowości Łużki, w rejonie żółkiewskim, w obwodzie lwowskim, na Ukrainie
 Łużki – przystanek kolejowy w miejscowości Lasniczyja, w rejonie orszańskim, w obwodzie witebskim, na Białorusi